Municipio de Rock Island puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rock Island (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Rock Island (condado de Rock Island, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Rock Island.